Název Pařezí má více sídel:

 Pařezí (Chotýšany) – část obce Chotýšany v okrese Benešov
 Pařezí (Petrovice u Sušice) – část obce Petrovice u Sušice v okrese Klatovy
podobný název má 
 Parezí – samota u Protivína v okrese Písek
 Parezí – pomístní název v Chlumu u Třeboně (okres Jindřichův Hradec)